Luc-Jacques-Édouard Dauchy (1757-1817) personnalité politique française, membre du Conseil des Cinq-Cents, préfet de l’Aisne, conseiller d'État
 Marie Dauchy, personnalité politique